Lolling ist der Familienname folgender Personen:

Enno Lolling (1888–1945), deutscher KZ-Arzt
Habbo Gerhard Lolling (1848–1894), deutscher klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Lölling